Erik Ågren kan syfta på:

* Erik Ågren (1916–1985), svensk boxare
 Erik Ågren (1919–1994), svensk ingenjör och lantmätare
 Erik Ågren (1924–2008), finlandssvensk författare och poet
 Erik Ågren (född 1953), svensk översättare